Суперкубок Туреччини з футболу 2006 — 34-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 липня 2006 року між чемпіоном Туреччини «Галатасараєм» та володарем кубка Туреччини клубом «Бешікташ».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt  

2006
Туреччина
2006 у турецькому спорті